Кристиан Муллек (14 января 1960) — французский метеоролог, орнитолог и эко-активист.

Известность 
В 1995 году Муллек привлек внимание общественности к проблеме влияния человека на пути миграции перелетных птиц. В частности, он заметил, что белолобым гусям все сложнее совершать ежегодный перелет из Германии в Швецию из-за отстрелов и растущего числа авиамаршрутов. После консультаций с австрийским зоологом Конрадом Лоренцем Муллек научился приручать гусей и сопровождать их полет на сверхлегком самолёте, направляя стаю по безопасному маршруту.

Муллек также активно участвует в мероприятиях по защите находящихся под угрозой исчезновения гусей-пискулек (лат. Anser erythropus).

История Кристиана Муллека легла в основу фильма «Расправь крылья» французского режиссёра Николя Ванье. Премьера фильма состоялась во Франции 25 октября 2019 г. Кинокомпания Пионер выпустила фильм в российский прокат 23 января 2020 года.

Примечания 

Метеорологи Франции
Экоактивисты Франции
Дельтапланеристы‎
Прототипы литературных персонажей